De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2005/06 werd gehouden op zaterdag 29 april 2006 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayern München nam het op tegen Eintracht Frankfurt. Bayern won met 0-1 na een doelpunt van Claudio Pizarro.

Finale

Wedstrijd

2006
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
Voetbal in 2006
Sportevenement in Berlijn